Ameractis är ett släkte av mångfotingar. Ameractis ingår i familjen tråddubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tråddubbelfotingar
Ameractis